Soldatowo () ist ein russischer Ortsname:
 Soldatowo (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (Friedrichsthal, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Soldatowo (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Sehmen, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Soldatowo, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (Köthen (Ostpreußen), Kreis Wehlau, Ostpreußen)